Звезда по имени Солнце — предметы творчества Виктора Цоя:

 Звезда по имени Солнце — альбом
 Звезда по имени Солнце — песня

См. также 

 Солнце